Jadiel Guerra (Recife, Pernambuco, ) é um compositor, cantor, radialista e produtor musical brasileiro. Seu primeiro CD A Ponte do Desejo, foi lançado em 2000, no qual interpreta diversas composições de sua autoria.

Compositores de Pernambuco
Produtores musicais de Pernambuco
Radialistas de Pernambuco
Cantores de Pernambuco
Cantores de forró
Cantores de samba
Naturais do Recife